«Ре́зекне» () — латвийский футбольный клуб из города Резекне, выступающий в Первой лиге Латвии по футболу.

1 июля 2012 года в матче 1/16 финала Кубка Латвии у команды «ДЮСШ Резекне» на поле одновременно находились 4 игрока, которые в основном считались вратарями — в воротах стоял Угис Клявиньш (#23), на позиции защитника играл Алексей Маслобоев (#3), а в полузащите действовали Анатолий Истранкин (#18) и Айгар Селецкий (#20).

Результаты выступлений

Текущий состав 
По состоянию на конец сезона 2022 года

Главные тренеры 
  Жанис Арманис (2011—2012)
  Александр Штекель (январь—июль 2013 года)
  Жанис Арманис (август—декабрь 2013 года)
  Роман Щавинский (2014—2017)
  Кирилл Курбатов (2018—2019)
  Юрис Канепе (2019—2020)
  Гунтар Силагайлис (с 2020)

Примечания

Ссылки 
 Информационный сайт о футболе в городе Резекне

Футбольные клубы Латвии
Спортивные клубы Резекне